Tarrytown – comunità non incorporata statunitense della Florida
 Tarrytown – città statunitense della Georgia
 Tarrytown – villaggio statunitense dello Stato di New York